USS Boston war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach der Stadt Boston benannt wurden:
 erste USS Boston
 USS Boston (1776)
 USS Boston (1799)
 USS Boston (1825)
 USS Boston (1884), geschützter Kreuzer
 USS Boston (CA-69), Kreuzer der Baltimore-Klasse
 USS Boston (SSN-703), U-Boot der Los-Angeles-Klasse

Boston
Boston